Sierra’s Creative Interpreter (SCI) to język skryptowy stworzony przez Jeffa Stephensona, programistę w firmie Sierra On-Line na potrzeby gier przygodowych. W przeciwieństwie do swojego poprzednika jakim jest AGI, nie jest to język proceduralny, lecz obiektowy. Porty języka dostępne są dla komputerów Amiga, Atari ST, Macintosh oraz IBM PC. Na tym ostatnim język był rozwijany.

Wersje 
Język był stale rozwijany w latach 1988-1996. Pojawiło się jego pięć wersji:

SCI0 
Pierwsza wersja wykorzystana w 1988 roku w King’s Quest 4. Zakładała możliwość wykorzystania grafiki w rozdzielczości 320x200 w 16 kolorach.

Gry, w których wykorzystano SCI0:

 King’s Quest IV: The Perils of Rosella 
 Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places)
 Police Quest II: The Vengeance
 1988 Christmas Card
 Space Quest III: The Pirates of Pestulon
 Hoyle's Official Book of Games: Volume 1
 Hero's Quest: So You Want to Be a Hero
 Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals
 The Colonel’s Bequest
 Codename: Iceman 
 Conquests of Camelot: The Search for the Grail
 Hoyle's Official Book of Games: Volume 2
 Mixed-Up Mother Goose (Version 1.011)
 King’s Quest I: Quest for the Crown (1990 remake) 
 Space Quest III: The Pirates of Pestulon (wersja wielojęzykowa)
 Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals (wersja wielojęzykowa)
 Jones in the Fast Lane (wersja dyskietkowa)

SCI1 

Wersja wydana w roku 1990. Najważniejszą różnicą była obsługa 256 kolorów w rozdzielczości 320x200 oraz całkowite wykorzystanie myszki do sterowania grą (przy pomocy interfejsu ikon).

Gry wykorzystujące wersję SCI1:

 1990 Christmas Card - The Seasoned Professional
 Quest for Glory II: Trial by Fire
 Hoyle's Official Book of Games: Volume 3
 King’s Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! (wersja dyskietkowa)
 Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (remake)
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (wersja dyskietkowa)
 Mixed-Up Mother Goose (wersja CD-ROM)
 Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work
 EcoQuest: The Search for Cetus (wersja dyskietkowa 1.0)
 Jones in the Fast Lane (wersja CD-ROM)
 King’s Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder (wersja międzynarodowa CD-ROM oraz dyskietkowa)
 Mixed-up Fairy Tales
 Police Quest III: The Kindred
 Space Quest I: The Sarien Encounter (remake)
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (wersja międzynarodowa)
 Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood
 Castle of Dr. Brain

SCI1.1 

Ta wersja, poza większymi zmianami wewnętrznymi, zapewniała możliwość obsługi animowanych sekwencji przerywnikowych oraz skalowalnych sprite'ów: postaci stawały się mniejszy wraz z oddalaniem się od ekranu co dawało efekt pseudo-trójwymiarowości.

Gry wykorzystujące wersję SCI1.1

 1992 Christmas Card
 EcoQuest: The Search for Cetus (wersja dyskietkowa 1.1, wersja CD-ROM)
 EcoQuest II: Lost Secret of the Rainforest
 Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist
 The Island of Dr. Brain
 King’s Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow
 Laura Bow: The Dagger of Amon Ra
 Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! (wersja dyskietkowa oraz wersja CD-ROM)
 Mixed-Up Mother Goose (wersja 2.000)
 Pepper’s Adventures in Time
 Police Quest: In Pursuit of the Death Angel (remake)
 Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero (256-kolorowy remake)
 Quest for Glory III: Wages of War
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (wersja CD-ROM)
 Space Quest V: The Next Mutation

SCI2 

Zwana także SCI32. Obsługiwała wysoką rozdzielczość (640x480).

Dostępne gry:

 Gabriel Knight: Sins of the Fathers
 The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery
 King’s Quest VII: The Princeless Bride
 Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! (wersja CD-ROM - wysoka rozdzielczość)
 Mixed-Up Mother Goose Deluxe
 Phantasmagoria
 Police Quest IV: Open Season
 Quest for Glory IV: Shadows of Darkness
 Shivers
 Space Quest 6: The Spinal Frontier
 Torin’s Passage

SCI3 

Ostatnia dostępna wersja. Dostępne gry:

 Leisure Suit Larry: Love for Sail!
 Lighthouse: The Dark Being
 Phantasmagoria II: A Puzzle of Flesh
 RAMA
 Shivers Two: Harvest of Souls

Oprogramowanie pokrewne 

SCI posiada wielu naśladowców. Projekt FreeSCI to silnik open source umożliwiający uruchamianie gier napisanych przy wykorzystaniu wersji SCI0. Został przeportowany na wiele platform i systemów.

SCI Studio to narzędzie do tworzenia i modyfikacji gier opartych o silnik SCI0. Nie pozwala jednak na ich uruchamianie. Należy posiłkować się FreeSCI.

Odnośniki 
 The SCI Community
 

Języki skryptowe